Cachoeirense – abitanti di Cachoeira Dourada (Minas Gerais)
Cachoeirense – abitanti di Cachoeira Grande
Cachoeirense – abitanti di Cachoeira Paulista
Cachoeirense – abitanti di Cachoeira da Prata
Cachoeirense – abitanti di Cachoeira de Goiás
Cachoeirense – abitanti di Cachoeira de Minas
Cachoeirense – abitanti di Cachoeira de Pajeú
Cachoeirense – abitanti di Cachoeira do Arari
Cachoeirense – abitanti di Cachoeira do Sul
Cachoeirense – abitanti di Cachoeira dos Índios
Cachoeirense – abitanti di Cachoeiras de Macacu
Cachoeirense – abitanti di Cachoeirinha (Tocantins)
Cachoeirense – abitanti di Cachoeiro de Itapemirim